

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Koło Rzeki – część wsi Korczyna w województwie małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Koło Rzeki – część wsi Rejterówka w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Łubnice